Revisionisme har flere betydninger og kan henvise til flere artikler:

 Revisionisme (socialisme) – en socialistisk retning
 Reformisme – en socialistisk retning, der undertiden kritisk kaldes "revisionisme"
 Revisionisme (historie) – en historisk retning, der forkaster historiske mainstream-opfattelser
 Holocaust-revisionisme – en politisk/historisk strømning, der hævder at holocaust ikke har fundet sted